Kriechweg steht für

 den Weg des elektrischen Kriechstroms entlang einer Oberfläche, Kriechstrecke, siehe Kriechstromfestigkeit
 einen nur durch Kriechen erschließbaren Baukörper, siehe Kriechgang (Bauwesen)
 den Weg einer langsamen geodynamischen Massenbewegung, siehe Solifluktion